Papa Celestino V - papa da Igreja Católica, também conhecido como São Pedro Celestino.
Pedro Celestino Corrêa da Costa - militar e político brasileiro, governador de Mato Grosso.
Pedro Celestino da Costa - engenheiro português.
Pedro Celestino Negrete - militar e político mexicano.
Pedro Celestino da Silva Filho - político e escritor goiano.
Pedro Celestino Silva Soares - futebolista.
Pedro Celestino - cantor e compositor brasileiro.
Pedro Celestino Fernandes Faria - trompetista português.

Desambiguações de antropônimos